( « haute école ») désigne un type d'établissement de l'enseignement secondaire dans certains pays et peut renvoyer à plusieurs domaines différents.

Système scolaire 
 , établissement d'enseignement secondaire aux États-Unis ;
  (en japonais ), établissement d'enseignement secondaire au Japon.

Arts

Bande dessinée 
 , bande dessinée sud-coréenne.

Musique 
 , chanson de la rappeuse et chanteuse américaine Nicki Minaj.

Cinéma 
 , film américain de George Nichols Jr., sorti en 1940 ;
 , film documentaire américain de Frederick Wiseman tourné en 1968 ;
 , film documentaire américain de Frederick Wiseman tourné en 1994 ;
 , film américain de John Stalberg, Jr. (2010).

Voir aussi 

 High School Musical
 High School Musical 2
 High School Musical 3

Homonymie de titre